Sermipaluk bezeichnet:
 Sermipaluk (Gletscher, Booth Sund), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Sermipaluk (Gletscher, Innaanganeq), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Sermipaluk (Gletscher, Kangerlussuaq), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Sermipaluk (Gletscher, bei Savissivik), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland